«Це́зарь и Клеопа́тра» — название нескольких произведений:
 «Цезарь и Клеопатра» — пьеса Бернарда Шоу из цикла «Пьесы для пуритан» (1898, впервые поставлена на сцене в 1899).
 «Цезарь и Клеопатра» — фильм Габриэля Паскаля по пьесе Бернарда Шоу с Вивьен Ли в главной роли (США, 1945).
 «Цезарь и Клеопатра» — фильм Ханса-Дитера Шварце (1964).
 «Цезарь и Клеопатра» — фильм Ульриха Эрфурта (1969).
 «Цезарь и Клеопатра» — телеспектакль Александра Белинского по пьесе Бернарда Шоу (СССР, 1979).
 «Цезарь и Клеопатра» — фильм Деса Макануффа с участием Кристофера Пламмера (2009).

См. также